Stenopus är ett släkte av kräftdjur. Stenopus ingår i familjen Stenopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Stenopus